Дом Шу́биных — деревянное здание (конец XVIII века), расположенное в Иркутске на улице Лапина. Один из старейших деревянных домов города, по некоторым сведениям — самый старый деревянный дом. Дом пережил пожар 1879 года. Памятник архитектуры федерального значения.

В августе 2012 года дом по решению суда был изъят у владельцев-частных лиц, в декабре 2012 года был продан на аукционе частной компании, которая приняла на себя обязательства восстановить здание и содержать его в надлежащем виде.
Но на июнь 2015 года никаких работ по реконструкции не велось.

Дом был полностью разобран для реконструкции в сентябре 2016 года . Весной 2017 года начался процесс реконструкции здания.

Примечания

Литература 
 Ладик Л. Дом Шубиных // Где эта улица, где этот дом? Справочная книга об Иркутске / Составители Гурулёв А., Есипенок Н. — Иркутск: Папирус, 1993. — С. 14—15. — 112 с. — Тираж 50 000 экз.
 Михайлов Б. В. Жилая деревянная архитектура // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 357—360. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Орлова Е. Дом Шубиных // Областная. — 2011. — 1 июл.

Ссылки 
 Дом Шубиных в Иркутске готовят к вывозу — IrkutskMedia
 Старейшую «деревяшку» Иркутска возводят с нуля — Новости Иркутска и Иркутской области — МК Иркутск

Объекты культурного наследия России в Иркутске
Жилые здания Иркутска
Исторический центр Иркутска